Scott Clemmensen (né le  à Des Moines dans l'Iowa aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évoluait au poste de gardien de but.

Carrière en club
Clemmensen commence sa carrière dans le championnat United States Hockey League avec l'équipe de Buccaneers de Des Moines, l'équipe de sa ville natale en 1996-97. À la fin de la saison, il est choisi par les Devils du New Jersey au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey au huitième tour ( au total). Il rejoint alors l'université et les Eagles de Boston College et la division Hockey East du championnat NCAA pendant quatre saisons.

En 2001, il signe son premier contrat professionnel mais passe alors la majeure partie de son temps dans la Ligue américaine de hockey à jouer pour les River Rats d'Albany de la Ligue américaine de hockey, franchise affiliée aux Devils. Il ne dispute que deux matchs dans la LNH cette saison puis quatre la saison suivante. En effet, Clemmensen est le gardien remplaçant de la vedette des Devils Martin Brodeur.

En , il quitte finalement les Devils avec très peu de matchs à son actif et rejoint les Maple Leafs de Toronto pour un contrat d'une saison.
Le , il revient aux Devils avec qui il signe un contrat d'une saison. Il signe l'année suivante un contrat de 3,6 millions pour 3 ans avec les Panthers de la Floride.

Le , après cinq saisons avec les Panthers, il retourne pour la troisième fois aux Devils.

Il annonce son retrait de la compétition le  et devient entraîneur au développement des gardiens de buts pour les Devils.

Carrière internationale 
Il représente les États-Unis au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1995-1996 || Fighting Saints de Dubuque || USHL || 20 || 10 || 7 || 1 ||  || 62 || 3,44 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || Buccaneers de Des Moines || USHL || 36 || 22 || 9 || 2 ||  || 111 || 3,26 ||  || 1 || 2 || 4 || 1 || 2 || MIN || 9 || 2,7 ||  || 1 || 
|-
| 1997-1998 || Eagles de Boston College || H-East || 37 || 24 || 9 || 4 ||  || 102 || 2,78 ||  || 4 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Eagles de Boston College || H-East || 42 || 26 || 12 || 4 ||  || 120 || 2,87 ||  || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Eagles de Boston College || H-East || 29 || 19 || 7 || 0 ||  || 59 || 2,2 ||  || 5 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Eagles de Boston College || H-East || 39 || 30 || 7 || 2 ||  || 82 || 2,13 ||  || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Devils du New Jersey || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 20 || 1 || 2,95 || 80 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || River Rats d'Albany || LAH || 29 || 5 || 19 || 4 ||  || 92 || 3,29 || 90,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || River Rats d'Albany || LAH || 47 || 12 || 24 || 8 ||  || 119 || 2,65 || 91 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Devils du New Jersey || LNH || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Devils du New Jersey || LNH || 4 || 3 || 1 || 0 || 238 || 4 || 1,01 || 95,2 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || River Rats d'Albany || LAH || 22 || 5 || 12 || 4 ||  || 67 || 3,07 || 90,2 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || River Rats d'Albany || LAH || 46 || 13 || 25 || 5 ||  || 124 || 2,81 || 91,6 || 2 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Devils du New Jersey || LNH || 13 || 3 || 4 || 2 || 627 || 35 || 3,35 || 88,1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 200 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0
|-
| 2005-2006 || River Rats d'Albany || LAH || 1 || 0 || 1 || 0 || 59 || 5 || 5,05 || 84,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Devils du New Jersey || LNH || 6 || 1 || 1 || 2 || 305 || 16 || 3,15 || 88,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Devils de Lowell || LAH || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 0 || 0 || 100 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 3 || 1 || 1 || 0 || 154 || 10 || 3,9 || 83,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Marlies de Toronto || LAH || 40 || 23 || 14 || 2 ||  || 96 || 2,44 || 91 || 1 || 4 || 17 || 8 || 9 || 7 || 50 || 3,02 || 90,2 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || Devils du New Jersey || LNH || 40 || 25 || 13 || 1 ||  || 94 || 2,39 || 91,7 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Devils de Lowell || LAH || 12 || 6 || 5 || 1 || 707 || 40 || 3,39 || 90 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Panthers de la Floride || LNH || 23 || 9 || 8 || 2 || 347 || 59 || 2,91 || 91,2 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Panthers de la Floride || LNH || 31 || 8 || 11 || 7 ||  || 74 || 2,62 || 91,1 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Panthers de la Floride || LNH || 30 || 14 || 6 || 6 ||  || 67 || 2,57 || 91,3 || 1 || 0 || 3 || 1 || 2 ||  || 7 || 2,35 || 92 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || Rampage de San Antonio || LAH || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 1 || 1 || 96,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Panthers de la Floride || LNH || 19 || 3 || 7 || 2 || 866 || 53 || 3,67 || 87,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Panthers de la Floride || LNH || 17 || 6 || 7 || 1 || 914 || 47 || 3,09 || 89,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Rampage de San Antonio || LAH || 11 || 4 || 7 || 0 || 652 || 31 || 2,85 || 90,7 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Devils du New Jersey || LNH || 3 || 0 || 0 || 1 || 102 || 8 || 4,71 || 85,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Devils d'Albany || LAH || 27 || 12 || 11 || 2 ||  || 58 || 2,23 || 91,8 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 191 || 73 || 59 || 24 ||  || 468 || 2,79 || 90,5 || 7 || 4 || 4 || 1 || 2 || 179 || 7 || 2,25 || 92,3 || 0 || 0

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en juillet 1977
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Eagles de Boston College
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Devils de Lowell
Joueur des Marlies de Toronto
Naissance à Des Moines (Iowa)
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Devils d'Albany